Das Melbourne Darts Masters 2019 war ein Turnier im Dartsport und wurde vom 16. bis zum 17. August 2019 von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen. Es war das vierte Event der World Series of Darts 2019. Austragungsort war zum ersten Mal die Melbourne Arena in Melbourne, Australien.

Der Niederländer Michael van Gerwen gewann das Turnier nach einem 8:3-legs Erfolg im Finale gegen den Nordiren Daryl Gurney.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus acht Wildcard-Spielern zusammen. Zusätzlich nahmen acht lokale Spieler teil. Zwei davon wurden von der PDC eingeladen, die anderen sechs konnten sich im Vorfeld bei einem Qualifikationsturnier qualifizieren. Alle lokalen Teilnehmer starteten als ungesetzte Spieler ins Turnier.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 16. August statt, Spielmodus war ein best of 11 legs. Die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale wurden am 17. August im best of 15 legs-Modus ausgetragen.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, werden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Melbourne Darts Masters 2019 sind folgende 16 Spieler qualifiziert:

 Die 4 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit
 Die 4 Wildcard-Teilnehmer
 8 lokale Teilnehmer

PDC Order of Merit
  Peter Wright
  Rob Cross
  Daryl Gurney
  Michael van Gerwen

Wildcard Teilnehmer
  Gary Anderson
  James Wade
  Simon Whitlock
  Raymond van Barneveld

Lokale Spieler
  Kyle Anderson
  Corey Cadby
  Damon Heta
  James Bailey
  Robbie King
  Tim Pusey
  Mick Lacey
  Haupai Puha

Setzliste 
Die momentane Platzierung in der World Series Rangliste war Grundlage für die Setzliste.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt. Jedoch übertrug die kostenpflichtige Streaming-Plattform DAZN das gesamte Turnier.

International wurden alle Spiele auf pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf pdc.tv (englisch)

Einzelnachweise 

Melbourne Darts Masters
World Series of Darts 2019